Лос Кактус има више значења:

 Лос Кактус, Мини Супер (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кактус (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Кактус (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику